I-1 puede referirse a:

 El I-1, un submarino japonés del Tipo J1.
 El I-1, un submarino japonés del Tipo AM.
 El Polikarpov I-1, un avión de caza soviético.